Йозеф (Йожеф) Карол (Кароль) Хелл (, , ; 15 мая 1713, Банска-Штьявница, Словакия, Австрийская империя — 11 марта 1789, там же) — горный инженер и изобретатель. Автор первого в мире автоматического водяного насоса.

Биография 

Сын горного инженера Матея Корнеле Хелле. С 1731 года учился инженерному делу у своего отца. В 1737 году стал учеником профессора Горной школы Самуила Миковини и получил глубокие теоретические знания по математике, геометрии и геодезии.

В конце XVII — начале XVIII столетия в горнодобывающей промышленности Австрийской империи разразился кризис. Шахты стали глубже, добыча была затруднена присутствием грунтовой воды, разработка без откачки воды стала невозможной. Предполагалось закрыть рудники, но инженер Йозеф Хелл предложил выход — использовать энергию воды.

По предложенной Хеллом разработке были построены тайхи (нем. Teich, в переводе означает пруд, за́водь) — система из 60 водохранилищ в Штьявницких горах. Построены, в основном, для производства энергии, нужной для серебряных шахт Банска-Штьявница. Соединены между собой каналами и тоннелями общей длиной более 100 км.

В этом районе нет значительных рек, поэтому тайхи собирали воду от дождей и таяния снега. Далее по системе каналов вода направлялась к машинам для откачки воды из шахт. Высота плотин была около 30 метров. Ёмкость системы тайхов — 3 млн.кубометров.

Постройка тайхов требовала больших ресурсов. Два тайха на озере Рихнява строили 4000 человек в течение 3 лет (1738—1740). Эти гигантские сооружения обеспечили шахты энергией, и в результате добыча полезных ископаемых возобновилась. Но насосы того времени были маломощны, и огромные денежные суммы тратились на откачку воды. Первые в мире насосы, приведенные в действие паром, уже появились, но для их строительства требовалось огромное количество леса — это было очень дорого.

В 1736 году в 23-летнем возрасте, инженер Йозеф Карол Хелл разработал и предложил автоматический водяной насос, гораздо более мощный, чем все остальные существовавшие в то время. Его первая машина была в состоянии перекачивать воду с глубины 212 метров. Этот насос был введён в эксплуатацию в 1738 году, в Банска-Штьявнице. Постепенно его изобретения были приняты и в других европейских странах. Насосные машины Йозефа Карола Хелла, построенные в 1749—1768 годах, относятся к лучшим технологиям в этой области во всем мире. В наши дни они преимущественно используются для добычи нефти (нефтекачалки).

После смерти отца в 1744 стал главным горным инженером горнодобывающих шахт Банска-Штьявницского района.

Умер в бедности 10 марта 1789 года на своей родине в Банска-Штьявнице.

Примечания

Ссылки 
 Jozef Karol Hell

Изобретатели Австрии
Изобретатели Словакии
Изобретатели Венгрии
Родившиеся в Банска-Штьявнице
Умершие в Банска-Штьявнице
Инженеры Австрии
Инженеры Словакии
Инженеры Венгрии
Горные инженеры
Шахтёры Венгрии